

Geografia
 La Costa – frazione del comune di Uzzano
 La Costa – frazione del comune di Laives
 Partido di La Costa – dipartimento della provincia di Buenos Aires, Argentina

Persone
 La Costa - cantante statunitense

Sport
 La Costa WCT – torneo di tennis disputato a La Costa, località di Carlsbad, California